Каррега́л, або Карріга́л (; ) — португальська власна назва.

 Каррегал (парафія)
 Каррегал-ду-Сал
 Каррегал-ду-Сал (парафія)